Municipio de Galva puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Galva (condado de Henry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Galva (condado de Ida, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Ida.